Béthouart est un nom de famille porté par :
 Antoine Béthouart (1889-1982), militaire français ;
 Bruno Béthouart (1948-),  historien, universitaire et écrivain français.